Franz Fischer kan syfta på bland andra:

 Franz Fischer (1849–1918), tysk cellist
 Franz Fischer (1877–1947), tysk kemist
 Franz Fischer (1901–1989), tysk SS-officer
 Franz Fischer (född 1925), tysk arkeolog